Source Filmmaker, SFM — программа для создания видео и постеров на основе сцен на движке Source, созданная компанией Valve, которая до сих пор находится в бета-версии. Не обновлялась с февраля 2020 года.

Valve использует Source Filmmaker для создания трейлеров и короткометражных фильмов об играх. Наиболее выделяется серия видео «Meet the Team» и вступительные видео для Team Fortress 2, Left 4 Dead и Left 4 Dead 2. Обычно SFM используется, когда требуются возможности, которые внутриигровой движок не поддерживает, такие как нестандартные выражения лица и кинематографические анимации. В целом, Valve использовали Source Filmmaker для игр Left 4 Dead, Left 4 Dead 2, Team Fortress 2, Day of Defeat: Source и Half-Life 2, в частности, для того, чтобы анонсировать начало поддержки платформы macOS. С тех пор принцип работы не изменился: для создания видео автор должен, последовательно управляя каждым персонажем, записать движения, а после этого записать движение камеры, добавить звуки, лицевую анимацию, свет, спецэффекты. Все это можно совершить, не выходя из Source Filmmaker.

Source Filmmaker поддерживает большое количество кинематографических спецэффектов и фильтров пост-обработки, в текущей версии можно использовать контент Team Fortress 2, Left 4 Dead 2, Half-Life 2 и пользовательских модификаций на движке Source. Также, Valve предоставили доступ к исходным файлам видео «Знакомьтесь, Пулеметчик», «Знакомьтесь, Инженер» и «Знакомьтесь, Солдат». В результате на YouTube появилось огромное количество пародий на эти ролики.

История 
 В 2007 году неотлаженная сборка Source Filmmaker была случайно найдена в файлах бета-версии игры Team Fortress 2. Путём исследования файлов бета-версии Team Fortress 2, фанатам удалось создать (относительно) стабильную версию.
 В мае 2011 с обновлением «Записи» в Team Fortress 2 появилась частичная функциональность SFM: можно было записывать движения персонажей и редактировать движение камеры, но нельзя было добавлять собственные анимации и редактировать готовые.
 27 июня 2012 года начался закрытый бета-тест. Чтобы получить доступ к бета-версии, нужно иметь аккаунт в Steam и пройти опрос на официальном сайте SFM, в котором собирается техническая информация о компьютере пользователя. Похожая система использовалась и используется при получении доступа к бета-версиям Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
 10 июля 2012 года начался открытый бета-тест. SFM был автоматически добавлен в список игр каждого аккаунта в Steam. В открытый доступ были выложены исходные файлы «Знакомьтесь, Инженер». Появилась страница SFM в Steam Workshop, позволяющая выкладывать созданные видео в общий доступ.
 17 августа 2012 года в официальном блоге Team Fortress 2 был объявлен конкурс «The Second Annual Saxxy Award», для участия в котором необходимо было создать видео, соответствующее одной из пяти номинаций, используя Source Filmmaker, и отправить его в Steam с 1 ноября по 15 ноября 2012 года. Победители были определены зрительским голосованием и получили уникальные внутриигровые предметы в Team Fortress 2.
 2 апреля 2013 года для Source Filmmaker была добавлена функция Steam Workshop.
 17 июня 2015 года вместе с переходом началом перехода Dota 2 на Source 2 (Dota 2 Reborn) стала доступна новая версия SFM, но предназначена она исключительно для работы с Dota 2. При этом в Dota 2 SFM отсутствует часть возможностей, присутствовавших в SFM до этого — рендер HDR, интеграция со Steam Workshop, использование скриптов на Python.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт программы
 Статья в Team Fortress Wiki
 Страница в сообществе разработчиков Valve
 Начался откртытый бета-тест
 Страница Мастерской Steam Workshop SFM

Программное обеспечение для Windows
Программное обеспечение для редактирования видео
Программное обеспечение Valve